Перепись населения Азербайджана 1999 года —первая перепись населения, проведённая в Азербайджанской Республике после восстановления независимости. Перепись была проведена в течение недели, 27 января — 3 февраля 1999 года.

Половой состав 
По данным переписи населения общая численность населения Азербайджанской Республики составила 7,953,438, среди которых 3,883,15 были мужчины, а остальные 4,070,283 - женщины.

Этнический состав

Примечания 

Переписи населения в Азербайджане
1999 год в Азербайджане
Переписи населения в 1999 году
Январь 1999 года
Февраль 1999 года